

Patronyme 

 Antoine d'Origny (1734-1798), écrivain et historien français.

Toponyme 

 Origny, commune française de la Côte-d'Or ;
 Origny-Sainte-Benoite, commune française de l'Aisne ;
 Origny-en-Thiérache, commune française de l'Aisne ;
 Origny-le-Roux, commune française de l'Orne ;
 Origny-le-Butin, commune française de l'Orne ;
 Origny-le-Sec, commune française de l'Aube.
 Origny, une ancienne graphie du nom de l'île anglo-normande d'Aurigny
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France